La bella addormentata (Sleeping Beauty) è un film d'animazione direct-to-video del 1995 diretto da Toshiyuki Hiruma e Takashi. Prodotto dalla Jetlag Productions all'interno della serie Children's Classics e tratto dalla celebre fiaba di Charles Perrault La bella addormentata. 

Il film fu distribuito in VHS negli Stati Uniti il 17 marzo 1995 dalla GoodTimes Home Video e in Italia nel 1996 dalla Stardust.

Trama 
Quando il re e la regina dimenticano di invitare la fata Odelia al banchetto per il battesimo della figlia, la fata malvagia si vendica giurando che la principessa Gioia si pungerà un dito con il fuso avvelenato di un arcolaio e morirà il giorno del suo sedicesimo compleanno. La buona fata Primula, pur non potendo annullare l'incantesimo, lo modifica, trasformando la condanna a morte in quella di cento anni e un giorno di sonno, da cui la principessa potrà essere svegliata solo dal bacio di un principe. 

Gioia cresce sotto la protezione di Primula, ma esattamente una settimana dopo il suo sedicesimo compleanno, la principessa viene lasciata sola da Primula e si avventura per il castello. Arrivata in una stanza in cima ad una torre, trova Odelia trasformata in vecchina, intenta a filare la lana all'arcolaio. Gioia insiste per provare a filare, ma si punge con il fuso e cade in un sonno profondo. Primula allora sacrifica tutti i suoi poteri per addormentare gli abitanti del castello, in modo che al suo risveglio la principessa non si ritrovi senza i propri cari. Alla fine si addormenta anche lei, tramutandosi per sempre in una rosa. 

Per anni numerosi principi si recano al castello nel vano tentativo di espugnarlo, che nel frattempo è stato ricoperto da un'intricata boscaglia di rovi. Trascorso un secolo ed un giorno giunge nei pressi del roveto il valoroso principe Riccardo. Guidato dalla voce di Primula riesce a sconfiggere Valdar, il gigante che vive in un crepaccio invisibile a guardia del castello. Oltrepassata la foresta di rovi ed entrato nel castello, arriva nella stanza di Gioia, dove elimina la malvagia Odelia scagliandole contro Primula sotto forma di rosa. Con un bacio Riccardo sveglia Gioia e con lei anche i suoi genitori e l'intera corte. I due giovani si sposano e formano una nuova famiglia, regnando a lungo felici e contenti.

Doppiaggio

Colonna sonora 
 Follow Your Heart musica di Nick Carr, Ray Crossley e Andrew Dimitroff, parole di Joellyn Cooperman, cantata da Wendy Hamilton-Caddey
 Princess, Did You Know musica di Nick Carr, Ray Crossley e  Andrew Dimitroff, parole di Joellyn Cooperman, cantata da Wendy Hamilton-Caddey (cantata da Lucia Valenti in italiano)
 (I Just) Keep on Going di Nick Carr, Ray Crossley e Andrew Dimitroff, parole di Joellyn Cooperman (strumentale in italiano)

Voci correlate 
 Charles Perrault
 Golden Films
 Biancaneve (film 1995)
 Leo il leone - Re della giungla
 Le favole più belle (serie animata)
 Le fiabe più belle

Collegamenti esterni 
 
 La bella addormentata, su FilmAffinity.
 La bella addormentata, su Big Cartoon DataBase.
 La bella addormentata, su NientePopcorn.